Delhalle est un patronyme porté notamment par :

 Anthony Delhalle (1982-2017), pilote moto de vitesse et d'endurance ; Repose en paix motard a la vie jusqua la mort...

 Jacques Delhalle (1922-2009), homme politique français ;
 Joseph Delhalle (1912-1945), résistant et déporté belge, membre de l'Armée belge des partisans.